Само за твоје очи може да се односи на:
 Само за твоје очи (филм) - филм Џејмс Бонда
 Само за твоје очи (приповетка) - приповетка Ијана Флеминга
 Само за твоје очи (албум) - албум Јелене Карлеуше